Foster se repite en toponímicos y nombres de personas:

Geografía 
  Condado de Foster, situado en Dakota del Norte;
  Foster (Kentucky);
  Foster (Misuri);
  Foster (Oklahoma);
  Foster (Rhode Island);
  Foster Center (Rhode Island), pueblo perteneciente a la ciudad anterior;
  Foster Brook, lugar designado por el censo ubicado en el condado de McKean (Pensilvania);
  Foster City, ciudad situada en el condado de San Mateo (California);
  Ingeniero Foster, paraje situado en el departamento Rancul (provincia de La Pampa);
  Estación Ingeniero Foster; estación de ferrocarril en la localidad anterior;
  Jardín Botánico Foster, jardín botánico situado en Honolulu (Hawái);
  Municipio de Foster (condado de Luzerne, Pensilvania);
  Municipio de Foster (condado de McKean, Pensilvania);
  Municipio de Foster (condado de Schuylkill, Pensilvania);

Personas

Artistas 
  Ben Foster (1980-), actor;
  Blake Foster (1985-), actor;
  Dave Foster, batería;
  David Foster (1949-), músico;
  Florence Foster (1868-1944), soprano;
  Foster Brooks (1912—2001), actor y cómico;
  Hal Foster (1892—1982), historietista;
  Jodie Foster (1962-), actriz;
  Jon Foster (1984-), actor;
  Lawrence Foster (1941), director de orquesta;
  Norman Foster (1935-), arquitecto;
  Norman Foster (1903), director cinematográfico y actor;
  Phoebe Foster'' (1896—1975), actriz británica;
  Pops Foster (1892—1969), bajista de jazz;
  Ronnie Foster (1950—), pianista, organista y compositor de jazz funk;
  Sara Foster (1981—), actriz y modelo;
  Scott Michael Foster (1985-), actor;
  Stephen Foster (1826—1864), compositor;
  Warren Foster (1904—1971), escritor, caricaturista y compositor;

 Científicos 
  Adriance Sherwood Foster (1901-1973), botánico cuya abreviatura es A.S.Foster;
  Edwin Foster Coddington (1870-1950), astrónomo;
  Michael Foster (1836-1907), fisiólogo y naturalista cuya abreviatura es Foster;
  Norman Foster Ramsey (1915-), físico;
  Robert Alan Foster, botánico cuya abreviatura es R.A.Foster;
  Robert Crichton Foster 1904-1986), botánico cuya abreviatura es R.C.Foster;

 Deportistas 
  Ben Foster (1983-), portero de fútbol;
  Brendan Foster (1948-), atleta;
  Craig Foster (1969-), futbolista;
  Greg Foster (1968-), baloncestista;
  Jeff Foster (1977-), baloncestista;
  Ricardo Trigueño Foster, futbolista;
  Rod Foster (1960-), exbaloncestista y entrenador;

 Escritores 
  Alan Dean Foster (1946);
  David Foster Wallace (1962-2008), escritor;
  Robert Foster (1949), erudito;

 Políticos 
  John Foster Dulles (1888-1959), político;
  Robert Foster Bennett (1933-), senador;
  Walter Edward Foster (1873-1947);

 Otras personas 
  John W. Foster (1836—1917), diplomático;
  Mulford Bateman Foster (1888—1978), polímata, arquitecto y naturalista;
  Paul Foster Case (1884—1954), ocultista;
  Harold Foss Foster (1955), crítico de arte;

 Ficción 
 Jane Foster, personaje de Marvel Comics;
 Foster's Home for Imaginary Friends, serie de dibujos animados;
 Madame Foster, personaje de la serie anterior;
 Friday Foster, una tira de prensa estadounidense;

 Otros 
 Bananas Foster, un tipo de postre;
 Foster and Partners''', firma de arquitectos del Reino Unido;